Åsgård kan referere til:
 Åsgård − en småort i Strängnäs kommun, Södermanlands län, Södermanland, Sverige. Se Hedlandet og Åsgård.
 Åsgård (Tønder Kommune) − en landbrugsejendom i Sønder Skast Sogn, Tønder Kommune.